Feine ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhart Feine (1894–1959), deutscher Diplomat
 Hans Erich Feine (1890–1965), deutscher Rechtswissenschaftler
 Paul Feine (1859–1933), deutscher Theologe
 Ulrich Feine (1925–2018), deutscher Mediziner

Feine bezeichnet:
 Feingehalt (bei Münzen)